Die 4. Bandy-Weltmeisterschaft der Damen fand vom 13. Februar bis 16. Februar 2008 in den schwedischen Orten Borlänge, Grängesberg und Karlsbyheden statt.

Schweden verteidigte nach einer fehlerfreien Vorstellung ohne Unentschieden oder Niederlage vor heimischer Kulisse durch ein 5:2-Finalerfolg über Russland zum dritten Mal den WM-Titel von 2004, 2006 und 2007 und sicherte sich damit auch den vierten Titel in Folge. Bronze ging an die Mannschaft Finnlands nach einem 5:3-Erfolg gegen Norwegen. Erstmals wurde kein Halbfinale ausgetragen.

Der zum zweiten Mal teilnehmenden Mannschaft aus Ungarn gelang in der Gruppenphase erneut nicht ein Tor und verlor erneut alle Spiele. Damit erreichte die Mannschaft wie bereits 2007 nur den inoffiziellen siebenten und damit letzten Rang.

Gruppenphase

Endrunde

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
 Ergebnisse auf bandysidan.nu 

2008
Sportveranstaltung 2008
Sportveranstaltung in Borlänge
Sportveranstaltung in Ludvika
Bandywettbewerb der Damen
Bandy (Schweden)